Haboush ist der Familienname folgender Personen:

 Jeffrey J. Haboush, US-amerikanischer Tontechniker
 William Haboush (* 1942), US-amerikanischer Mathematiker